Harrell peut désigner :

Patronyme

 Andre Harrell (1960-2020), rappeur et entrepreneur américain ;
Barbara Harrell-Bond (1932-2018), spécialiste des sciences sociales américaine ;

 Justin Harrell (né en 1984), joueur américain de football américain ;
 Lynn Harrell (1944-2020), violoncelliste américain ;
 Tom Harrell (né en 1946), trompettiste américain.

Toponyme
 Harrell, localité de l'Arkansas.